Новые Драгушены () — село в Хынчештском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Новые Драгушены, включающей также село Хородка.

География 
Село расположено на высоте 261 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Дрэгушений Ной проживает 1913 человека (981 мужчина, 932 женщины).

Этнический состав села:

Известные уроженцы 
 Фридман, Михаил Владимирович (1922—2006) — литературовед, переводчик.

Примечания 

Населённые пункты Хынчештского района